Seznam programskih jezikov.

Seznam

Glej tudi 

 računalništvo
 umetni jeziki

Zunanje povezave 

 List of 2500 computer languages 
 Dictionary of Programming Languages - another comprehensive list
 TIOBE Programming Community Index: half-serious comparison of languages popularity 
 Joke site: 99 Bottles of Beer - One Program in 1008 variations

Programski jeziki